Podmok bezeichnet

 Podmoky u Městce Králové, Gemeinde im Okres Nymburk
 Podmokly u Sušice, Gemeinde im Okres Klatovy